Марчелла:

Люди:
 Марчелла Альбани — итальянская актриса немого кино.
 Марчелла Зембрих — польская певица (колоратурное сопрано)

Прочее:
 Марчелла (телесериал) — криминальный сериал 2016 года